Fündling ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Fündling (* 1970), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
 Zeche Fündling, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Dortmund
 Zeche Vereinigte Fündling & Dahlacker, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Dortmund-Hörde